Miejscowości o tej nazwie:
 Bardi – miejscowość i gmina we Włoszech

Osoby o tym nazwisku:
 Danio Bardi – włoski piłkarz wodny, olimpijczyk
 Francesco Bardi – włoski piłkarz
 Giovanni de’ Bardi – włoski krytyk literacki, pisarz, kompozytor oraz żołnierz
 Lina Bo Bardi – włoska architekt
 Miguel La Fay Bardi – rzymskokatolicki duchowny